A lyga 2019 är den 30:e säsongen av A lyga (sedan 1990), den högsta nivån i det litauiska fotbollssystemet.

Lag och arenor 
8 lag kvalificerade sig för spel i A lyga 2019 efter resultatet från A lyga 2018 och Pirma lyga 2018.

Tabeller

Grundserien

Mästerskapsserien

Nedflyttningskval
Laget som slutade på 7:e plats, Palanga, spelade ett kvalspel mot det lag som slutade på 2:a plats i Pirma lyga 2019, Banga.

FK Banga kvalificerade sig för A lyga 2020 med ackumulerade slutresultatet 4–2.

Källor

Källor
Officiell hemsida (alyga.lt)
lietuvosfutbolas.lt
soccerway.com (A lyga)
RSSSF (Lithuania)

2019
2019 i Litauen
Fotbollssäsongen 2019